

Architettura 
 Villa Mattiuzzi – villa storica veneta

Persone 
 Antonio Cristoforo Collalto-Mattiuzzi – attore e commediografo italiano
 Ernesto Mattiuzzi – pittore italiano
 Odorico Mattiuzzi – presbitero e religioso italiano dell'Ordine dei Frati Minori, venerato come beato dalla Chiesa cattolica